De Koebok RZjD 2008 was een basketbaltoernooi in Europa dat in Krasnodar tussen 21 september 2008 en 22 september 2008 werd gehouden. Vier topteams namen deel aan dit toernooi: Lokomotiv Rostov, CSK VVS Samara, Azovmash Marioepol en Tsjerkaski Mavpi. Lokomotiv won het goud.

Eindklassering 

Koebok RZjD